

Musica 
 Merle Haggard's Christmas Present – album di Merle Haggard del 1973
 Christmas Present – album di Andy Williams del 1974
 Christmas Present – album di Boney James del 2007
 Christmas Present – album dei Cluster del 2009

Cinema e TV 
 Regalo di Natale (Christmas Present) – film del 1986 diretto da Pupi Avati
 Noel's Christmas Presents – show televisivo britannico